Чаугачха:
 Чаугачха — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Чаугачха — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Джессор.